Luis Zapata puede referirse a:

 Luis Zapata de Chaves, escritor español;
 Luis Zapata Quiroz, escritor mexicano.
 Luis Zapata Córdova cantante, músico y compositor Ecuatoriano